Зал славы словенских спортсменов (), образованный летом 2011 года Ассоциацией спортивных журналистов Словении, включает в себя лучших спортсменов словенского происхождения всех времён, отличившихся в различных видах спорта. Первыми членами Зала славы стали Леон Штукель и Мирослав Церар, в 2000 году также получившие наибольшее количество голосов в голосовании за звание спортсмена века.

Члены Зала славы

См. также 
 Список спортсменов года в Словении

Примечания 

Залы славы в спорте
Залы славы Словении
Спорт в Словении
Награды, появившиеся в 2011 году